LTBP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 821 амінокислот, а молекулярна маса — 195 052.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки